Micronema är ett släkte av rundmaskar. Micronema ingår i familjen Panagrolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Micronema